Испанская иммиграция в Коста-Рику относится к крупнейшему и наиболее важному миграционному движению, которое принимала Республика Коста-Рика, поскольку с колониальных времен она составляла самое большое европейское сообщество в стране. Сегодня костариканцы испанского происхождения являются крупнейшей и наиболее заметной этнической группой страны. Точно так же испанская община в Коста-Рике является крупнейшей в Центральной Америке и, как и во всей Латинской Америке, имеет значительный культурный и демографический вес.

Во второй половине XIX века и до первой половины XX века волны иммиграции прибыли из всех регионов Испании. Однако, и особенно после 1900-х годов, абсолютное большинство всегда прибывало из Каталонии, за которой следовали Галисия, Астурия и Кастилия и Леон.

Испанская иммиграция в Коста-Рику стала основой для консолидации нынешнего состояния и культурной самобытности страны. Сегодня важные связи всех видов обнаруживаются с испанской культурой. Кроме того, в генеалогии населения Коста-Рики много испанских фамилий и родословных.

Испано-коста-риканское сообщество 

В настоящее время община испанского происхождения является самой важной в Коста-Рике, поскольку она представляет более 70% населения Коста-Рики, составляя одну из самых больших пропорций в испаноязычном мире. Кроме того, в настоящее время испанская община, присутствующая в стране, является крупнейшей из европейцев , поскольку она превышает 10 000 человек, а по некоторым статистическим данным она составляет почти 17 000 граждан.  Это намного больше британской диаспоры.

Испанское присутствие и вес в идентичности и демографии Коста-Рики неисчислимы, испанское население с принятым смешанным браком имеет довольно однородный характер, поэтому концепция, согласно которой «Коста-Рика - самая испанская страна в Америке», была теоретизирована, как отмечает интеллектуал Альберто Каньяс Эскаланте:

Другие отчеты иммигрантов и иностранцев подчеркивают важность внутреннего и смешанного испанского наследия в стране с XIX века.  Среди них немецкий естествоиспытатель Мориц Вагнер, который в 1854 году, во время учёбы в стране, писал:

Со своей стороны, швейцарский профессор Пабло Биольей, живший в Коста-Рике со второй половины XIX века, пишет в конце 1880 -х годов:

Наконец, известный коста-риканский профессор Мигель Обрегон Лисано утверждает, что:

Иберийская миграция происходила практически на протяжении всего XIX и XX веков и даже до наших дней.  В конце 1890-х годов, в один из периодов с наибольшим притоком иммигрантов, испанцы представляли — наряду с итальянцами и ямайцами — самую большую общину, осевшую в стране, которая позже уменьшилась с процентным увеличением других миграционных потоков.  Последствия прибытия испанцев в новую страну, начиная с колониальной эпохи и до 1950-х гг., были необходимы для создания нынешней коста-риканской нации и общества, до сих пор сохраняющих множество культурных связей между обоими народами.

По самым оптимистичным прогнозам, в стране обосновалось около 25 000 испанцев (большинство из них каталонцы)​, прибывающих волнами в несколько сотен или тысяч с 1880-х до второй половины XX века.

История

1502-1821 
Коста-Рика была открыта Христофором Колумбом и его испанской командой 25 сентября 1502 года  во время его четвертого плавания.  Он назвал его Верагуа в своем «Письме о Ямайке», и, поскольку ему удалось собрать несколько золотых предметов, которые он получил от коренных жителей, это послужило распространению идеи, что этот регион был богатым берегом. Это побудило нескольких испанских завоевателей провести другие исследования на территории Коста-Рики и положило начало колониальной стадии страны, находящейся под полным влиянием испанского правления.

Коренное население, которое всегда было немногочисленным, уменьшилось еще больше из-за захватнических войн, болезней, завезенных из Европы и обращения коренных жителей в рабство, когда их продавали в порту Портобело и Перу.

Нехватка рабочей силы, ограниченные горнодобывающие ресурсы, удаленность генерал-капитанства Гватемалы и пересеченная местность, составляющая большую часть Центральной долины, в совокупности сделали испанскую колонизацию очень медленной и столкнулись с серьезными экономическими ограничениями для ее осуществления.

Следовательно, испанцам потребовалось 60 лет, чтобы доминировать в стране, что было медленной и длительной колонизацией. Но только после завоевания Никойи и тихоокеанского побережья Хилем Гонсалесом Давилой (между 1519 и 1560 годами) испанские конкистадоры поселились на территории Коста-Рики.  В 1524 году была основана Вилья-де-Брюссель, которая стала первым колониальным поселением в стране, позволившим окончательно осуществить испанскую колонизацию Коста-Рики.

С этого времени начинают прибывать первые успешные завоеватели Коста-Рики, которые будут иметь жизненно важное значение для развития коста-риканской колонизации. Среди них выделяются: Хуан де Кавальон, Хуан де Эстрада Раваго-и-Аньес, Хуан Васкес де Коронадо, Алонсо Ангусиана де Гамбоа и Перафан де Ривера.

Так происходит испанское наступление, все еще медленное и извилистое, пока в 1563 году Васкес де Коронадо не основал город Картаго, который стал столицей страны до XIX века. После этого момента завоевание Коста-Рики приходится на период, происходивший между 1565 и 1573 годами.

Некоторое время спустя, во времена коста-риканского колониального общества, составляющего самый продолжительный период в истории страны, начинает прибывать множество испанских колонизаторов. Они имеют в основном креольское происхождение из-за малочисленности коренного населения. Испаноязычные креолы и метисы наряду с африканскими рабами, привезенными позже, будут бесспорно основным ядром коста-риканского населения.

Также в этот период в страну прибыло множество евреев-сефардов, спасавшихся от абсолютной католической власти Испании. Они поселились в основном в колониальной столице Картаго и ее окрестностях, давая начало старейшей еврейско-коста-риканской общиной и одной из первых в Центральной Америке.

Многие ученые, в том числе Карлос Гахини и Роберто Бренес Месен, утверждают, что часть национального своеобразия сформировалась в эту колониальную эпоху, когда материальные лишения были общими для всех и поскольку не было рабского труда, все, от губернатора провинции до самого скромного из крестьян, должны были обеспечивать средства к своему существованию и средства к существованию своей семьи, тем самым создавая более эгалитарное общество и менее управляемое кастами.

1821-1950 
Когда страна обрела независимость от Испанской империи в 1821 году, население было небольшим и не превышало 60 000 человек, причем бесспорное этническое большинство составляли испанские креолы.

В этот период иммиграция в страну будет спорадической, прерывистой и индивидуальной: количественно незначительна, но с ценным социальным вкладом. Но через несколько поколений после обретения независимости и, в частности, после последовательных волн миграций, большинство испанцев стали считать себя просто костариканцами, как элемент национального единства и самоопределения. Испанский иммиграционный поток не особенно увеличивался до второй половины XIX века и первой половины XX века, когда были разработаны крупные проекты, такие как строительство Атлантической железной дороги и Панамского канала, что привлекло бы большие массы иммигрантов из Европы, в том числе испанцев.

В 1888 году началось французское строительство Панамского канала, которое потребовало найма огромной рабочей силы в 20 000 человек, из которых несколько тысяч были испанцами. Но после провала проекта и банкротства французской компании, руководившей работами, многие из них осели на территории Коста-Рики, спасаясь от малярии или ища работу в стране. Со своей стороны, в Коста-Рике к 1850 году правительство Хуана Рафаэля Мора Порраса создало Совет защиты колонистов. В ожидании привлечения европейских иммигрантов, а с 1821 по 1860-е годы четыре крупных частных проекта колонизации англичанами, французами и немцами потерпели неудачу из-за плохого планирования.

Вернувшись в Панаму, французы снова попытались построить межокеанский навигационный маршрут в 1894 году, когда была создана компания Nouvelle du Canal de Panama, которой доверили этот проект. На этот раз американского вмешательства и спекуляций вместе с минимальной рабочей силой (которая в 1896 году не превышала 3600 человек) было достаточно, чтобы положить конец европейскому стремлению построить судоходный канал на Панамском перешейке. Но к 1904 году — и после отделения Панамы от Колумбии — Соединенные Штаты возобновляют строительство и нанимают гигантскую рабочую силу из 43 781 иностранного рабочего, из которых почти 10 000 были испанцами.

Многие испанцы поселились в Коста-Рике и других странах Латинской Америки или в Соединенных Штатах в связи с изгнанием республиканцев, которое произошло во время и после Гражданской войны в Испании.  А между 1939 и 1970 годами как беженцы или в поисках политического убежища, спасаясь от диктатуры Франсиско Франко, которая опустошала Испанию на протяжении большей части прошлого века.

В это время массовая эмиграция испанцев в Коста-Рику была обусловлена ​​экономическим процветанием и возможностями трудоустройства, возникшими при строительстве канала или производственным бумом, переживаемым в стране, и, в определенной степени, потребность в рабочей силе, необходимой североамериканской транснациональной компании United Fruit Company, поскольку она успешно начала свою деятельность на территории Коста-Рики, некоторыми направленными сельскохозяйственными колонизационными проектами, организованными правительством; или бегством от несчастий, пережитых Европой на протяжении XX века.

с 1950-х по настоящее время 

Ко второй половине XX века испаноязычное сообщество, поселившееся в Коста-Рике, было более чем консолидировано.  С 1900-х годов излюбленным местом испанских иммигрантов — в основном каталонцев — был город Сан-Хосе, где за несколько лет были созданы процветающие и влиятельные каталонские, галисийские и кастильские колонии, которые существуют и по сей день.  С другой стороны, к 1960 году население Коста-Рики насчитывало 1 300 000 человек, из которых абсолютное этническое большинство было испанского происхождения.

За это время миграционный поток диаметрально меняет свои характеристики: он больше не массовый, и испанские мигранты, которые въезжают в страну, несмотря на то, что они составляют самое большое европейское сообщество, делают это в поисках бизнеса или выхода на пенсию, а не по необходимости. В настоящее время в Коста-Рике проживает от 10 000 до 16 000 испанцев, и вместе с ранее поселившейся в стране испанской общиной они достигли максимального уровня значимости и распределены по всем провинциям и социальным классам страны.

Регионы происхождения 

Во время завоевания и колониальной эпохи Коста-Рики большинство испанцев, проживающих на территории, были баскскими или андалузскими завоевателями и поселенцами, прибывшими из всех провинций региона. Эта тенденция продолжалась до второй половины XIX века, и в частности после 1900-х годов, когда большинство иммигрантов прибыли из Каталонии и Галисии, за которыми последовали мигранты из Астурии и Кастилии и Леона.

Каталония 
Начиная с первой половины XX века — мотивированные возможностями трудоустройства на строительстве Панамского канала, в United Fruit Company или экономическим бумом, который переживал регион — каталонцы стали массово прибывать из всех провинций в Коста-Рику. Они также отправились в страну, спасаясь от войн, диктатуры и голода.

Каталонская община Коста-Рики обосновалась в основном в Центральной долине, а самой крупной ее общиной был город Сан-Хосе, где за несколько лет им удалось основать процветающую агломерацию, сохранившуюся до сих пор. Со своей стороны, каталонские иммигранты посвятили себя множеству ремесел в стране, от торговли до медицины.

Галисия 

С другой стороны, галисийцы, хотя гораздо менее многочисленны, чем каталонцы, представляют собой вторую по величине испанскую общину в стране. Массовая иммиграция из Галисии в Коста-Рику произошла раньше, чем из других частей Испании, с конца XIX века, и из-за всех вышеупомянутых мотивов.

Провинция Понтеведра, расположенная на юго-западе, была основным перевалочным пунктом галисийцев в страну. Уже на территории Коста-Рики иммигранты в основном селились в Центральной долине, особенно в городе Сан-Хосе, который является одним из регионов с самой высокой долей галисийских иммигрантов в Центральной Америке.

Канарские острова 
Некоторые канарцы уже поселились в Коста-Рике, начиная с XVI века. Канарец с острова Лансароте Хосе Мартинес был одним из первых испанских поселенцев, прибывших в Коста-Рику в XVI веке. Но крупномасштабная канарская иммиграция имела место в 1884 году, когда более 8000 канарцев эмигрировали в небольшой город, когда правительство Коста-Рики пригласило канарских иммигрантов заселить необитаемую территорию.

Адаптация иммигрантов и их потомков 
В результате испанской иммиграции возникли испано-костариканцы, то есть потомки этих испанских иммигрантов, родившиеся в Коста-Рике.  В постколониальной эпохе иберийские мигранты успешно интегрировались в коста-риканское общество из-за множества культурных сходств, начиная от использования одного и того же языка — испанского — до широко распространенной одной и той же религии — католицизма. В контексте всей постколониальной иммиграции испанская община была той, которая отличалась наибольшей сплоченностью почти во всех аспектах повседневной жизни страны и более быстрой и простой интеграцией в социальный порядок нации, в отличие, например, от афрокостариканцев.

Испанских иммигрантов часто называют гальегос, что характерно для нескольких латиноамериканских стран. И несмотря на то, что этот термин — название жителей Галисии, он имеет обобщение по отношению к любому выходцу из Испании, ведь галисийцы первыми массово проникли в страну.

Вскоре, с колониальных времен, начало рождаться множество выдающихся испаноязычных костариканцев — поскольку испанская община представляет собой самую многочисленную этническую группу в стране — которые работали во всех академических, спортивных, культурных и научных областях.

Культура 

Вклад испанских иммигрантов и их креольских потомков в развитие и распространение искусства — в его самых различных областях: актерское мастерство, скульптура, философия, литература, музыка и многие другие — неизмерим, поскольку с начала XIX века и до сих пор было множество испаноязычных костариканцев, которые выделялись в художественной сфере.

Литература Коста-Рики в целом получила важный вклад от соответствующих деятелей: Мануэль де Хесус Хименес Ореамуно, Мануэль Гонсалес Селедон и Аквилео Эчеверрия, которые были известными писателями в движении литературного Олимпа, Лисимако Чаваррия, Роберто Бренес Месен, Омар Денго Герреро и Кармен Лира, внесшие заметный вклад во времена Авангарда, Карлос Саласар Эррера, Карлос Луис Фальяс, Исаак Фелипе Асофейфа, Константино Ласкарис и Леон Пачеко Солано, которые выделяются из списка 40, Лауреано Альбан, Альберто Каньяс Эскаланте, Хульета Доблес, Адриано Корралес Ариас, Ана Истару, Али Викес Хименес и Луис Чавес, являющиеся выдающимися авторами современности. Многие из них также вносят соответствующий вклад в область философии Коста-Рики или работают в других областях искусства.

Что касается живописи, скульптуры и других пластических искусств, то выделяются: Томас Поведано, Лико Родригес, Фадрике Гутьеррес, Эсекьель Хименес Рохас, Теодорико Кирос, Мануэль де ла Крус Гонсалес Лухан, Нестор Селедон Варела, Рафаэль Анхель Гарсия, Сесар Вальверде Вега, Рафа Фернандес, Лола Фернандес, Рафаэль Саенс, Ибо Бонилья, Хорхе Хименес Дередиа и многие другие. Кроме того, музыка всех видов — от рока до академической — получает заметный вклад от множества креольских музыкантов, таких как Мануэль Мария Гутьеррес Флорес, Хесус Бонилья, Мануэль Монестель, Мануэль Обрегон Лопес, Хосе Капмани и Рафа Угарте.

В то время как в театре и кино есть такие представители, как: Марио Альберто Чакон Хименес, Рафаэль Рохас, Лучо Бараона, Анастасия Акоста и Хосе Луис Паниагуа, среди многих других. Со своей стороны, театральная постановка обогащена произведениями, написанными и/или разработанными Альфредо Кастро Фернандесом, Даниэлем Гальегосом, Фернандо Дураном Аянеги и Татьяной Лобо.

Политика 

Многие фигуры, имеющие важное значение для национальной политики, начиная от лидеров войны за независимость и первых правителей (Хуан Мора Фернандес, Хосе Рафаэль де Гальегос-и-Альварадо и Мануэль Агилар Чакон), даже главы Свободного государства (Браулио Каррильо Колина, Хосе Мария Альфаро Самора и Франсиско Ореамуно) были испанскими креолами. В этой группе также выделяются основатели Первой республики (Хосе Мария Кастро Мадрис, Хуан Рафаэль Мора Поррас и Хосе Мария Монтеалегре среди многих других), имевших преимущественно иберийское происхождение.

Особого упоминания заслуживает Хосе Фигерес Феррер, сын каталонских иммигрантов и основатель Второй республики, президентом которой он трижды был. Точно так же вокруг своей культовой фигуры ему удается укрепить замечательную политическую идеологию и семейную династию на вершине коста-риканского общества, его дети — Мариано, Кристиана и Хосе Мария — становятся успешными политиками, а последний занимает пост президента 1994 по 1998 год.

В то же время одним из самых выдающихся правителей страны был Рафаэль Анхель Кальдерон Гуардия, который также установил соответствующую идеологическую доктрину и консолидированную политическую родословную, которая была еще старше. Его отец и брат — Рафаэль Кальдерон Муньос и Франсиско Кальдерон Гуардиа — были назначены на пост президента, а его сын Рафаэль Анхель Кальдерон Фурнье будет президентом с 1990 по 1994 год.

Они также были — среди многих других — президентами республики: Клето Гонсалес Викес, Рикардо Хименес Ореамуно, Хосе Хоакин Трехос Фернандес, Луис Альберто Монхе Альварес, Оскар Ариас Санчес, Мигель Анхель Родригес Эчеверрия и Абель Пачеко де ла Эсприэлья, Федерико Альберто Тиноко Гранадос. С другой стороны, многие другие костариканцы испанского происхождения будут занимать посты вице-президента, председателя законодательного собрания, Суда и занимать различные высокие политические посты с начала независимости и вплоть до наших дней.

С другой стороны, первая дама и первый кабальеро были испанцами: Мерседес Пеньяс Доминго — родом из Мадрида — и Хосе Мария Рико Куэто, родившийся в Гранаде.

Наука 

Важный вклад в науку Коста-Рики внесли многие граждане испанского происхождения. В области биологии среди многих других выделяются Анастасио Альфаро, Хулио Фрайле Мерино, Хоакин Бернардо Гарсия-Кастро, Хорхе Гомес-Лаурито, Хулио Санчес и Хосе Кастуло Селедон. Кроме того, выделяются среди огромной группы врачей достижениями в национальной медицине: Лонгино Сото, Рикардо Морено, Андрес Льоренте, Мануэль Агилар Бонилья, Рафаэль Кальдерон Муньос, Родриго Гутьеррес, Лисбет Кесада и Мария дель Росио Саенс.

Со своей стороны, социология фиксирует важный вклад бесчисленных испано-костариканцев: Сильвия Лара Поведано, Хосе Мерино дель Рио, Патрисия Мора Кастельянос, Марко Тулио Саласар Саласар и Оскар Фернандес Гонсалес. В сфере лингвистики среди многих других выделяются Адольфо Констенла, Амалия Чаверри Фонсека, Вирхиния Сандоваль де Фонсека и Фернандо Контрерас Кастро. С другой стороны, из бесчисленных физиков и химиков можно назвать Хиля Чаверри, Татьяну Трехос Родригес и Сандру Молина.

Спорт 

На спорт в Коста-Рике сильно повлияли испанцы. La Gimnástica Española, основанная в 1913 году, была не только одним из первых футбольных клубов в стране, но начиная с 1915 года она также представила баскетбол на национальной спортивной арене. Точно так же иммигранты пытались популяризировать баскскую пелоту, но это не привлекло внимания населения.

Множество коста-риканских креолов испанского происхождения выступало во всех видах спорта — от футбола, плавания и велоспорта до шахмат. Среди множества испано-коста-риканских футболистов — Андрес Монтальбан Родригес, Антонио Мояно Рейна, Эстебан Ариас Араус, Рэндалл Асофейфа Корралес, Берни Солорсано Чакон, Франсиско Кальво Кесада, Карлос Солей Гуэль, Данни Карвахаль Родригес, Хавьер Дельгадо Прадо, Хавьер Лоайса Масис, Андрес Лескано Монтеро, Роландо Фонсека Хименес, Ольман Варгас Лопес, Брайан Овьедо Хименес, Маурисио Кастильо Контрерас, Элиас Пальма Бермудес, Хосе Сальватьерра Лопес, Элиас Агилар Варгас, Хосе Франсиско Поррас Идальго, Гонсало Сегарес Гонсалес, Маркос Уренья Поррас, Даниэль Камбронеро Солано, Оскар Рамирес Эрнандес и Луис Антонио Марин Мурильо. Кроме того, один из главных клубов страны Депортиво Саприсса, был основан в Сан-Хосе Рикардо Саприссой Аймой, сальвадорцем каталонского происхождения. Кроме того, многие костариканцы испанского происхождения были президентами Коста-риканской федерации футбола.

Со своей стороны, они выделяются в других видах спорта: Леонардо Чакон, Сезар Лисано, Ана Мария Поррас и Габриэла Транья в легкой атлетике; Грегори Бренес, Хосе Адриан Бонилья и Роман Урбина в велоспорте; и Алехандро Рамирес Альварес, Рохелио Сотела, Фернандо Монтеро и Хуан Леон Хименес Молина в шахматах.

Религия 

С колониальных времен преобладающей религией в стране является католицизм, пришедший от испанцев. Таким образом, с момента основания церковной провинции Коста-Рика и до сегодняшнего дня большинство религиозных авторитетов страны имели иберийское происхождение.

Первым епископом Сан-Хосе был Ансельмо Льоренте-и-Ла-Фуэнте.  Кроме того, с момента создания Архиепархии Сан-Хосе многие архиепископы будут испанскими креолами, среди них: Виктор Мануэль Санабрия Мартинес, Рубен Одио Эррера, Карлос Умберто Родригес Кирос, Роман Аррьета Вильялобос, Уго Баррантес Уренья и Хосе Рафаэль Кирос Кирос. В других епархиях страны и на других должностях Епископской конференции Коста-Рики то же самое происходит, учитывая неизмеримое испанское влияние в коста-риканском обществе.

С другой стороны, старейшая еврейская община страны — сефардская — имеет преимущественно испанское происхождение, поскольку ее становление в стране восходит к колониальной эпохе, когда несколько евреев бежали в Америку, спасаясь от католической власти в Испании. Уже в XIX веке со всего Карибского бассейна иммигрировало большое количество испанских сефардских семей, из которых мы можем упомянуть Роблес, Мадуро, Салас-де-Лима и Линдо, среди многих других.

Коммерция 

Испанские иммигранты играли фундаментальную роль в коммерческой и деловой сфере Коста-Рики. Ядром испанского сообщества в стране был Сан-Хосе, и именно там община создала процветающую торговлю и сильное влияние на бизнес и промышленность Коста-Рики.

К 1915 году в столице: 24 из 31 кафе были испанскими, 2 из 3 свечных фабрик, 6 из 11 кондитерских, 1 из 2 канцелярских магазинов, 37 из 80 виноделен, 6 из 14 гостиниц, 13 из 35 бильярдных и 40 из 110 магазинов спиртных напитков. Кроме того, одна из самых эксклюзивных кондитерских в Сан-Хосе принадлежала каталонцу Пабло Торренсу Бадиа. Таким образом, в течение XX века значительная часть торговли предметами роскоши находилась в руках испанцев; потому что их компании являются основными домами, которые занимаются оптовым импортом и монополизируют торговлю на центральных улицах города. Кроме того, с точки зрения малого бизнеса, на всех улицах Сан-Хосе есть множество складов и продуктовых магазинов, созданных испанскими иммигрантами.

Отель Europa был основан в 1908 году в столице испанским иммигрантом Карлосом Вентура Фелиу и стал первым заведением такого рода во всей стране. Точно так же многие другие выдающиеся предприятия основаны иберийскими иммигрантами, большинство из них были роскошными магазинами и хозяйственными магазинами, но среди них было много от мебельных магазинов до кондитерских, также можно назвать: хозяйственный магазин Espriella, магазин La Gloria, основанный Хосе Мария Кальво в 1902 году,  Almacén Ollé, построенный каталонцем Луисом Олье, склад Ambos Mundos, созданный в 1909 году Луисом Урибе, Almacén Uribe y Pagés, основанный в 1939 году, Мебельный магазин Urgellés, созданный каталонской парой Хосе Урхельеса Риара и Антониеты Феррер де Урхельес в 1906 году, той же компанией, которая с 1939 по 1955 год вместе с другой испанской семьей сформировала мебельную компанию Урхельеса и Пенона, Galletas Pozuelo, созданный в 1919 году Фелипе Посуэло, и пекарня Merayo, первоначально построенная в 1926  году в Турриальбе Аугусто Мерайо Весино и перенесенная в Сан-Хосе в 1970 году его детьми.

Многие другие испанцы и коста-риканские креолы испанского происхождения впоследствии стали успешными бизнесменами и торговцами. В течение многих лет и благодаря европейскому толчку (в основном иберийскому и итальянскому) промышленность Коста-Рики сумела позиционировать себя в авангарде Центральной Америки. Сегодня испанскому сообществу удается объединить свои процветающие компании в Официальную торговую палату Испании в Коста-Рике (CAMACOES), одну из старейших и наиболее важных коммерческих гражданских ассоциаций в стране.

Культура 
На культуру Коста-Рики полностью повлияла испанская культура, поскольку с колониальных времен иберийские иммигранты внесли неизмеримый лингвистический, гастрономический, социальный, архитектурный, художественный и костюмированный вклад в страну.

Испанцы вместе с итальянцами, афро-антильцами и аборигенами составляли костяк и неотъемлемую часть в развитии самобытности и культуры нации. Таким образом, множество иберийских обычаев и традиций сохранилось в коста-риканской самобытности. От корриды, турно, огромной и популярной паэльяды, и даже томатины исходит сильное испанское наследие и влияние в обществе Коста-Рики.

Язык 

Испанское идиоматическое влияние в Коста-Рике неоспоримо. Наиболее широко используемым языком в стране является испанский, который с годами превратился в коста-риканский испанский, представляющий собой местную разновидность языка и ключевой фактор культурной самобытности.

С другой стороны, в коста-риканском сленге — помимо идиом, привезенных с полуострова — есть множество слов из иудео-испанского, которые иберийские сефарды принесли в страну с колониальных времен. Среди них мы можем упомянуть: achara (евр. hasharah — жалость), acuantá (ладино ha kuant'ha? — как давно?, это означает некоторое время назад), machalá (от араб. mash'allah — не дай Бог, оно используется для защиты от невезения), cor cor (без паузы) и jupa (евр. juppah — голова), среди многих других.

Кухня 

Вклад Испании является фундаментальной опорой кулинарной культуры Коста-Рики от включения множества рецептов и гастрономических приготовлений, импорта различных ингредиентов и адаптации иберийских блюд до творческого вклада всех региональных кухонь Испании. Кухня Коста-Рики - это метисская и креольская кухня, смешавшая испанское наследие с кулинарными традициями индейцев, африканцев и итальянцев.

Среди многих испанских креольских блюд в Коста-Рике наиболее примечательным является  олья де карне, прямым гастрономическим предшественником которого является олья подрида. Кроме того, в данном кулинарном изделии местные и европейские овощи смешаны с говядиной, привезенной из Испании.

Существует также богатая и разнообразная креольская молочная продукция, которая варьируется от производства сыров до производства сливок, таких как натилья. Среди разновидностей испанского скота, присутствующих в стране, особенно выделяется зебу в Гуанакасте.

Со своей стороны, национальные десерты и выпечка может считаться под сильным влиянием испанских традиций, такими как: белый хлеб, пестиньо, слоеное тесто, бунюэлос, эмпанадас, меренги, туррон, чуррос, мелиндрес, альфахорес, печенье, рулет, энчиладас, костильяс, качитос, орехас, тостелес, эмбустес, сладкие кесадильи, маркесоты, польворонес, энлустрадос, энканеладос и - во время праздников - роскон. Кроме того, иберийские блюда, такие как паэлья, тортилья, испанские вина и спиртные напитки, потребляются в стране с завидной частотой.

Искусство 

Искусство Коста-Рики было полностью обогащено испанским вкладом, начиная с колониальных времен и до наших дней. Не считая впечатляющего контингента художников испанского происхождения, преуспевающих во всех областях искусства, иберийские иммигранты оказали сильное влияние на развитие и распространение искусства в Коста-Рике.

В национальном театре отмечен важный вклад авторов и исполнителей испанского происхождения, но помимо этого испанцы всегда представляли собой процветающее сообщество в развитии театральной сцены Коста-Рики. Кроме того, два самых важных театра в Сан-Хосе и стране были основаны иберийскими иммигрантами: Мелико ​ и Варьедадес,  построены Хосе Равентосом и Томасом Гаритой соответственно. С другой стороны, музыка характеризуется внутренним полуостровным влиянием, потому что испанские иммигранты принесли в Коста-Рику новые жанры и ритмы, такие как сарсуэла, которая пользовалась большой популярностью, или фламенко, для развития национальной академической музыки и народной музыки Коста-Рики.

Наконец, архитектура Коста-Рики была сильно усилена испанским влиянием, оказанным с колониального периода через евроцентрический XX век и до наших дней, со строительством примечательных зданий испанскими архитекторами и инженерами или с привнесением в страну течений: неоклассицизма, модернизма, барокко, рококо и неомудехара. В колониальную эпоху в архитектуре в основном доминировали испанские католические священники, которые строили церкви из самана, каменной кладки и глины. В этот период наиболее представительными работами были четыре храма, которые были в Картаго: приход Апостола Иакова, церковь Сан-Николас-Толентино, монастырь Сан-Франциско и храм Соледад, а также другие церкви, построенные позже в других городах Центральной долины. Короче говоря, испанская администрация провинции Коста-Рика не утруждала себя строительством больших зданий, общественных или иных.

В XIX и XX веках ситуация начала меняться с массовым прибытием иммигрантов из Испании, многие из которых построили — в основном в Сан-Хосе — монументальные жилые или коммерческие здания. В этот период выделяются такие архитекторы и инженеры, как: Луис Льяч Льягостера (Почтовое отделение и Эрдосия в Сан-Хосе и Базилика Картаго),  Франсиско Гомес (Театро Варьедадес) и Херардо Ровира (Кастильо-дель-Моро),  среди многих других.

Организации 

Испанская община достигла высокой сплоченности в Коста-Рике и смогла организоваться во множество гражданских ассоциаций. С XIX века и до наших дней ядро ​​общины находилось в Сан-Хосе, но испанские иммигранты и их потомки разбросаны по всей стране.

Первым учреждением в стране, было Испанское общество благосостояния, основанное в столице в 1866 году Гаспаром Ортуньо Орсом, Хосе Вентурой Эспинахом, Мартином Эчеверрией и Бартоломе Кальсамилья. Это было первое иностранное гражданское объединение в Коста-Рике и одно из первых в Центральной Америке, зарегистрированное в Главном архиве провинции Сан-Хосе в 1880 году. Позже оно будет преобразовано в нынешнюю Испанскую благотворительную ассоциацию, которая становится наиболее важной организацией для сообщества, базирующегося в стране. Она расположена в Casa España, здании, открытом в 1992 году в районе Мата Редонда.

Кроме того, в колонии было создано множество других гражданских обществ, среди которых: Испанский центр, Испанский касино, Испанский клуб, Испанский культурный центр и — с региональным характером, который сохраняется до сих пор — Casal Català, основанный в 1982 году и базирующийся на Авенида 6 в Сан-Хосе, на западной стороне от госпиталя Бланко Сервантеса,  Lar Gallego, созданный в 2000 году, который расположен в Casa España,  и Астурийский центр в Эредии.

С другой стороны, Благотворительная ассоциация имеет два весьма важных центра для благосостояния своей общины: Испанский загородный клуб, членство в котором отдельно от такового в Casa España и который также служит финансово-экономической поддержкой колонии, и дом престарелых Хосе Пухоль Марти, в котором есть испанский павильон на службе общества. Оба учреждения расположены в кантоне Белен провинции Эредия. Кроме того, у общины есть внушительный Испанский мавзолей, который расположен на Главном кладбище Сан-Хосе и вмещает 153 ниши.

Наконец, в коммерческом и деловом аспектах сообществу удалось создать в 1923 году Официальную торгово-промышленную палату Испании в Коста-Рике (CAMACOES). Это одна из старейших и самых важных в стране, и её первым президентом был Альберто Ортуньо Берте. Штаб-квартира ассоциации находится в районе Мата Редонда, в городе Сан-Хосе.

Примечания 

Испанская диаспора